На́ни может означать:
 Нани (Луиш Карлуш Альмейда да Кунья, род. 1986) — португальский футболист.
 Нани (Навин Бабу Ганта, род. 1984) — индийский актёр.
 Нани Рома (род. 1972) — испанский мотогонщик, чемпион Европы (1998) по эндуро, победитель Ралли Дакар 2004.
 Джован Баттиста Нани (также Жан Батист Нани, 1616—1678) — венецианский дипломат.

См. также 
 Нанни